Kremlin Cup 2012 (kobiety)
 Kremlin Cup 2012 (mężczyźni)